Иван Йоллер (; род. , Штанс, Швейцария) — швейцарский биатлонист. Член сборной своей страны. Завершил карьеру в середине сезона 2016/2017.

Биография 
Дебютировал на этапах кубка мира по биатлону в сезоне 2006/2007. Участник нескольких чемпионатов мира.
 Лучшее достижения на этапах кубка мира: 10 место (два раза) в индивидуальных гонках в Ванкувере в сезоне 2008/2009 и в Сочи в сезоне 2012/2013.

Кубок мира 
 2006/07 — 78-е место (7 очков)
 2007/08 — Очков не набирал
 2008/09 — 62-е место (84 очка)
 2009/10 — 83-е место (25 очков)
 2010/11 — 105-е место (3 очка)
 2011/12 — 64-е место (51 очко)
 2012/13 — 60-е место (73 очка)

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU

Биатлонисты Швейцарии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Всемирных военных игр